A Equipe Iraniana de Copa Davis representa Irã na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Tennis Federation of Iran.

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas
  DavisCup.com (equipe Iraniana)

Ira